Pestřenec je český rodový název pro několik druhů vrubozubcovitých ryb:
 Altolamprologus Poll, 1986
 Altolamprologus calvus – pestřenec příčnopruhý
 Altolamprologus compressiceps – pestřenec žlutohlavý
 Lamprologus Schilthuis, 1891
 Lamprologus callipterus
 Lamprologus congoensis – pestřenec konžský
 Lamprologus ocellatus – pestřenec očkatý (pestřenec ulitový)
 Lepidiolamprologus Pellegrin, 1904 
 Lepidiolamprologus nkambae – pestřenec podélnopruhý
 Neolamprologus Colombé & Allgayer, 1985
 Neolamprologus leleupi – pestřenec zlatožlutý
 Neolamprologus marunguensis – pestřenec modrooký
 Pelvicachromis Thys van den Audenaerde, 1968
 Pelvicachromis pulcher – pestřenec červený
 Thysochromis Daget, 1988 – monotypický rod
 Thysochromis ansorgii – pestřenec pětiskvrnný

Související články 
 akara
 cichlida
 cichlidka
 kančík
 perleťovka
 tilápie
 tlamovec
 vrubozubec